Vasiliauskas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Wassili (russisch).

Weibliche Formen 
Vasiliauskatė (ledig)
Vasiliauskienė (verheiratet)

Namensträger 
 Albertas Vasiliauskas (* 1935),  Forstwissenschaftler und Politiker
 Aleksandras Vasiliauskas (1940–2016), Mathematiker, Professor, Politiker, Minister
 Gediminas Vasiliauskas (* 1963), Politiker, Mitglied des Seimas

 Marius Vasiliauskas (* 1974),  Beachvolleyballspieler
 Nerijus Vasiliauskas (* 1977), Fußballspieler
 Povilas Vasiliauskas (* 1953), Jurist und Politiker, Bürgermeister von Klaipėda
 Stasys Vasiliauskas (1933–2014), Agrarpolitiker und Vizeminister
 Šarūnas Vasiliauskas (1960–2011), Manager und Politiker, Vizeminister
 Valdas Vasiliauskas (* 1951), Journalist und Politiker, Mitglied des Seimas
 Vitas Vasiliauskas (* 1973), Verwaltungsjurist und Politiker, Vizeminister

Familienname
Litauischer Personenname